Als Eisfisch bezeichnet man Fische aus folgenden Familien:

Eisfische (Bovichtidae)
Krokodileisfische (Channichthyidae)